Педажрека (Медал) — река в Вытегорском районе Вологодской области России, правый приток Мегры.

Физико-географическая характеристика 
Образуется при слиянии рек Сара и Худая в окрестностях Нижнего Педажозера. Течёт на север и северо-запад в безлюдной болотистой местности на территории Коштугского сельского поселения, впадает в Мегру в 58 км от её устья. Основные притоки — Азмручей, Сяргручей (оба левые), населённых пунктов на берегах нет. Длина реки составляет 33 км, площадь водосборного бассейна — 235 км².

Озёра 
К бассейну Педажреки относятся озёра:
 Сяргозеро
 Большое Положозеро
 Азмозеро
 Курчозёра

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Бассейн Онежского озера без рр. Шуя, Суна, Водла и Вытегра, речной подбассейн реки — Свирь (включая реки бассейна Онежского озера). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100612102000017772.

Примечания 

Притоки Мегры (реки, впадающей в Онежское озеро)
Реки Вытегорского района